Оле́г Деми́дов:
 Демидов, Олег Анатольевич (род. 1961) — советский и российский актёр.
 Демидов, Олег Владимирович (род. 1989) — российский поэт, критик и литературовед.